Habsburgo o Hapsburgo (en alemán Habsburg, pronunciado ) puede referirse a:

 Casa de Habsburgo, una casa real europea;
Casa de Austria, denominación que recibió dicha casa real en España.

Estados de los Habsburgo 
 Estados de los Habsburgo
Imperio español
Imperio Habsburgo
Archiducado de Austria
Reino de Hungría
Imperio de Austria
Imperio Austrohúngaro
Países Bajos de los Habsburgo, un término que describe la entidad geopolítica que abarcaba a los territorios de la región de los Países Bajos y que estuvieron de forma bastante continuada vinculados a la dinastía Habsburgo entre 1477 a 1794.
Serbia de los Habsburgo
Italia de los Habsburgo

Segundo Imperio Mexicano

Guerras de los Habsburgo 
 Guerras de los Habsburgo
Guerra entre Suiza y la Casa de Habsburgo
Guerras de Italia
Guerra de los Treinta Años
Guerras habsburgo-otomanas, o conflictos entre los estados reinados por la Casa de Habsburgo y el Imperio otomano.
Guerra de Sucesión Española
Guerra de Sucesión Polaca
Guerra de los Siete Años
Guerras napoleónicas
Unificación de Italia
Guerra Austro-Prusiana
Guerras Balcánicas
Primera Guerra Mundial

Apellido 
Desambiguaciones de nombres con el apellido Habsburgo o Austria.
 Alberto de Habsburgo
 Ana de Habsburgo
 Carlos de Habsburgo
 Felipe de Habsburgo
 Fernando de Habsburgo
 José de Habsburgo
 Leopoldo de Habsburgo
 María de Habsburgo
 Maximiliano de Habsburgo
 Rodolfo de Habsburgo

Otros usos 
 Habsburg (Argovia), una comuna de Suiza.
 Castillo de Habsburgo, situado en la comuna suiza del mismo nombre.
 85199 Habsburg, asteroide